Торременга ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 12 км². Население — 656 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса